MB може бити:

-{MB}-, ознака за јединицу количине података „мегабајт”
-{Mb}-, ознака за јединицу количине података „мегабит”
-{Mb}-, ознака за миоглобин

Скраћенице и слова
Јединице количине података